Marinus Anton Donk – botanik holenderski
 Ryan Donk – piłkarz holenderski